Mount Jukes kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mount Jukes (berg i Australien, Tasmanien), West Coast, 
 Mount Jukes (berg i Australien, Queensland), Mackay, 

Robotskapade Australienförgreningar